Führer-Begleit-Bataillon – batalion militarnej eskorty wodza – Adolfa Hitlera
 FBB (F6FBB) – oprogramowanie BBS